Talento – antica unità di misura
 Talento attico – unità di misura utilizzata nell'antica Atene
 Talento – dote naturalmente posseduta, più profonda di un'attitudine.
 Fiat Talento – furgone della FIAT
 Talento – categoria di Spumante Italiano
 Talento – album di Briga del 2016

Pagine correlate
 Talenti

Altri progetti